Ram szerb település
RAM az angol Random Access Memory rövidítése
Ram amerikai autómárka
Ram Paul McCartney egyik albuma 
Ram interaktív játékfejlesztő cég

Hasonló nevűek
RaM Colosseum az újlipótvárosi Radnóti Miklós Művelődési Központ közismert beceneve